Матс Па́трик Йо́сеф Вра́но (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В 2017 введён в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Достижения 
 : золото (1995).
 : серебро (2012), бронза ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Члены семьи Врано занимались многими видами спорта, но более всего известны как кёрлингисты. Сын Матса, Расмус Врано, чемпион Европы 2016 года в составе команды Никласа Эдина. Дочь Матса, Изабелла Врано, в частности, чемпионка Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2014 года.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции